Tyler Smith, né le  à Pulaski au Tennessee, est un joueur américain de basket-ball.

Liens externes 
 Profil de Tyler Smith sur lnb.fr

Références 

Joueur américain de basket-ball
Naissance en septembre 1986
Naissance dans le comté de Giles (Tennessee)
Joueur de basket-ball des Hawkeyes de l'Iowa
Joueur de basket-ball des Volunteers du Tennessee
Joueur du BBC Bayreuth
Joueur du Hapoël Holon (basket-ball)
Joueur de Boulazac Basket Dordogne